Багмара — топоним.

 Багмара — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Багмара — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Раджшахи.